Algeria
 Alger – esonimo francese di Algeri
 Stati Uniti d'America
 Alger – villaggio della Contea di Hardin, Ohio
 Alger – census-designated place della Contea di Skagit, Washington

Altri progetti